Кубок європейських чемпіонів 1975—1976 — 21-й сезон Кубка європейських чемпіонів УЄФА, головного європейського клубного турніру.

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Джерела 
 www.rsssf.com

Посилання 
 огляд турніру  
 КЄЧ 1975-1976 на офіційному сайті УЄФА  

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1975 у футболі
1976 у футболі